Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie figurowym 2004 – zawody rangi mistrzowskiej w łyżwiarstwie figurowym, które odbywały się 22 do 28 marca 2004 w hali Westfalenhallen w Dortmundzie. Podczas zawodów rozgrywane były konkurencje solistów, solistek, par sportowych oraz par tanecznych. 

Złoty medal wśród solistów zdobył Rosjanin Jewgienij Pluszczenko, zaś wśród solistek triumfowała Japonka Shizuka Arakawa. W parach sportowych tytuł mistrzowski wywalczyli Rosjanie Tatjana Tot´mianina i Maksim Marinin. W parach tanecznych triumfowali ich rodacy Tatjana Nawka i Roman Kostomarow.

Po raz ostatni na imprezie rangi mistrzowskiej sędziowano w systemie 6,0 (tzw. system szóstkowy). Od kolejnych mistrzostw oceniano łyżwiarzy według Nowego Systemu Sędziowania (tzw. Code of Points).

Program zawodów 
 19–21 marca – oficjalne treningi
 22 marca – uroczyste otwarcie zawodów, grupy kwalifikacyjne solistów, program krótki par sportowych
 23 marca – taniec obowiązkowy, program krótki solistów
 24 marca – grupy kwalifikacyjne solistek, program dowolny par sportowych
 25 marca – taniec oryginalny, program dowolny solistów
 26 marca – program krótki solistek, taniec dowolny
 27 marca – program dowolny solistek
 28 marca – gala

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne 

Tańcem obowiązkowym było Midnight Blues.

Przypisy

Bibliografia 
 

2004
2004 w sportach zimowych
2004 w Niemczech
Sport w Dortmundzie